Il doppio del torneo di tennis Athens Trophy 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Laura Garrone e Karin Kschwendt che hanno battuto in finale Leona Lásková e Jana Pospíšilová 6–0, 1–6, 7–6.

Teste di serie 

 Laura Garrone /  Karin Kschwendt (campionesse)
 Jo-Anne Faull /  Tracey Morton-Rodgers (primo turno)

 Leona Lásková /  Jana Pospíšilová (finale)
 Sofie Albinus /  Samantha Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Athens Trophy 1990